V2 puede referirse a:

 ARA Veinticinco de Mayo (V-2), un portaaviones inglés de 1943, adquirido por Países Bajos y luego por Argentina; 
 Súper V-2, proyecto francés tras la Segunda Guerra Mundial para desarrollar el misil V2 alemán; 
 V2, el primer misil balístico del mundo usado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial; 
 V2, área visual cortical de la corteza visual; o
 '''Nervio maxilar, también llamado V2.